Појам M60 може да се односи на:
 M60 (митраљез), амерички митраљез
 M60 (тенк), амерички основни борбени тенк
 Оклопни транспортер М-60, југословенски оклопни транспортер
 М60 БСТ, југословенски бестрзајни топ
 Месје 60